Il terremoto di Lombok del 2018 è stato un terremoto che ha colpito isola di Lombok in Indonesia e le aree circostanti, con epicentro nell'isola, attraverso due macroscosse sismiche avvenute la prima la mattina del 29 luglio 2018 ad una profondità di  con magnitudo di 6.4 causando 20 morti e la seconda il 5 agosto 2018 con una magnitudo di 7.0 causando 460 morti.

Prima scossa del 29 luglio 
Nel primo terremoto del 29 luglio 2018 sono stati segnalati danni diffusi in tutta l'area dell'isola e le autorità hanno confermato che 20 persone sono state uccise durante il terremoto mentre circa 401 sono state ferite con 10.062 sfollati. L'epicentro era situato nel sottodistretto di Sembalun, nella zona orientale di Lombok.

Seconda scossa del 5 agosto 

Nel secondo terremoto del 5 agosto 2018 l'epicentro si trovava nell'entroterra, vicino al villaggio di Loloan nella zona nord di Lombok. Altre scosse sono state segnalate nelle vicine isole di Bali e Sumbawa.

Sono stati segnalati danni diffusi sia a Lombok che a Bali. I funzionari statali indonesiani hanno dichiarato che almeno l'80% delle strutture nel Lombok settentrionale sono state danneggiate o distrutte. A seguito del terremoto, 460 persone sono morte mentre più di 200 sono rimaste ferite, con più di 20.000 persone sfollate.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Terremoti in Indonesia
Lombok